Die A Grupa 1962/63 war die 39. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Spartak Plowdiw wurde zum ersten Mal Meister.

Modus 
Die Liga wurde gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze auf 16 Vereine aufgestockt. Die Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Ab dieser Saison galt bei Punktgleichheit die Tordifferenz.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1962
Fußballsaison 1962/63